XSS steht für:

 Cross-Site-Scripting, eine Methode zum Informationsdiebstahl im Internet
 Experimental Satellite System, militärischer Experimentalsatellit der US Air Force, siehe XSS 10 und XSS 11

Abkürzung